E86 può riferirsi a:

Codici 
E86, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E86, da Kristalopigi a Géfira